Osterman ist Familienname:
Andrej Osterman (* 1960), slowenischer Militär
Osterman ist Titelbestandteil:
 Das Osterman Weekend
Siehe auch:
 Ostermann